AMD Tigris to nazwa mobilnej platformy zaprojektowanej wspólnie przez inżynierów AMD i dawnego ATI. W skład platformy wchodzą dwurdzeniowe 45nm procesory Turion II o nazwie kodowej "Caspian" obsługujące pamięci DDR2 800MHz.

Współpracują one z chipsetem RS880M obsługującym do 12 USB 2.0 i 6 urządzeń SATA.

Zintegrowaną kartą graficzną jest ATI Mobility Radeon HD 4200.

Platforma trafiła na rynek we wrześniu 2009 roku i zastąpi platformę AMD Puma.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Procesor Athlon II

Procesory AMD